Carlino puede hacer referencia a:

Pug, una raza canina.
Carlino, una localidad italiana.